Pyhä est une petite station de sports d'hiver située en  Finlande, sur le territoire de la commune de Pelkosenniemi, dans la région de Laponie.

Domaine skiable

La dénivelée maximale est de 280 mètres. La plus longue piste mesure 1 800 mètres. Il est possible d'y pratiquer le ski nocturne. Depuis 2010, la station est équipé par un télésiège 6-places débrayable.

Notes et références

Annexes

Article connexe 
 Liste des stations de sports d'hiver en Finlande

Liens externes 
  Le site officiel de la station
  Pyhä sur le site de l'association des domaines skiables finlandais
  Pyhä sur le site Skiresort

Station de sports d'hiver en Finlande
Pelkosenniemi